Пьер-Луи́ Матте́и (, 19 июля 1893, Авене-сюр-Ньон, кантон Во — 5 марта 1970, Женева) — швейцарский поэт и переводчик, писал на французском языке.

Биография 
Закончил Лозаннский университет. Много путешествовал. В 1930-е годы жил в Париже, затем вернулся в Лозанну, а с 1940 обосновался в Женеве. Дружил и переписывался с Гюставом Ру. Поддержал молодого Филиппа Жакоте.

Переводил сонеты и драмы Шекспира, стихи Блейка, Шелли, Китса.

Произведения 
 С шестнадцати до двадцати/ «Seize à vingt» (1914)
 «Недели страсти»/ «Semaines de passion» (1919)
 «Одна кровь»/ «Même sang» (1920)
 «Альциона в Палене»/ «Alcyonée à Pallène» (1941)
 «В садах отца»/ «Aux jardins du père: élégie et prière» (1949)
 «Triade: poëme» (1953)

Сводные издания 
 Poésies complètes (1968)

Признание 
Премии Шиллера, Рамбера, Ш. Ф. Рамю. Готовится полное собрание поэтических произведений Маттеи в пяти томах, включая стихотворные переводы ().

Литература 
 Номер журнала Etude de lettres (Лозанна), посвященный Пьеру-Луи Маттеи, 1972
 Histoire de la littérature en Suisse romande. Vol. 3/ Sous la dir. de R. Francillon. Lausanne: Éd. Payot, 1998 p. 89-98

Ссылки 
  Фонд Пьера-Луи Маттеи в Архиве Кантональной и университетской библиотеки Лозанны

Писатели Швейцарии
Поэты Швейцарии
Переводчики Швейцарии